Wright County er på counties i USA

 Wright County, Iowa
 Wright County, Minnesota
 Wright County, Missouri